Майке Бабель і Лоранс Куртуа виграли титул, перемігши у фіналі пару Оса Карлссон і Флоренсія Лабат з рахунком 6–0, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Сабін Аппельманс /  Елс Калленс (чвертьфінал)
 Майке Бабель /  Лоранс Куртуа (чемпіонки)
 Радка Бобкова /  Кароліна Шнайдер (1-ше коло)
 Ольга Барабанщикова /  Тіна Кріжан (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1998 ENKA Open Doubles Draw 

ENKA Open
Тур WTA 1998